Algeriet är indelat i 48 provinser (wilayah) och alla provinserna har samma namn som deras provinshuvudstäder.

Externa länkar 

 Statoids

 
Algeriets provinser
Algeriets provinser
Listor med anknytning till Algeriet